La Prvi razred 1935./36. (in lingua italiana prima classe 1935-36), in cirillico Први разред 1935./36., fu la diciassettesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno di Jugoslavia.

Le vincitrici delle varie sottofederazioni accedevano alle qualificazioni per il Državno prvenstvo 1935-1936 (campionato nazionale) per designare la squadra campione.

Qualificazioni al Campionato nazionale 1935-36 
 Le partecipanti del Državno prvenstvo 1934-1935 e le varie vincitrici della Prvi razred 1934-1935 vengono divise in 5 gironi per stabilire le 8 squadre che parteciperanno al Državno prvenstvo 1935-1936. Si qualificano le vincitrici dei 5 gruppi, le seconde classificate dei gruppi 1 e 5, mentre la seconda del gruppo 3 e la terza del gruppo 5 vanno ad uno spareggio con la vincitrice della provincia della Sottofederazione di Zagabria per l'ottavo ed ultimo posto nel torneo.
 Ma, nella riunione della JNS del 15 dicembre 1935, queste qualificazioni vengono dichiarate nulle e viene organizzato un nuovo format per il torneo.

Primo gruppo

Secondo gruppo

Terzo gruppo

Quarto gruppo

Quinto gruppo

Spareggi

Sottofederazioni 
 Nella riunione del 15 dicembre 1935 viene deciso che le vincitrici delle 14 sottofederazioni della Prvi razred accederanno al Državno prvenstvo 1935-1936.

Lubiana

Zagabria

Osijek

Subotica

Gruppo Subotica
Vincitore:

Gruppo Danubio
Vincitore:

Gruppo Tibisco
Vincitore: Jugosloven Senta

Gruppo Bačka centrale
Vincitore:

Girone finale

Novi Sad
 In accordo con le disposizioni della JNS, la parte autunnale viene annullata. Viene quindi organizzato un nuovo torneo, sempre da 6 squadre, nei mesi primaverili. Il Poštanski viene sostituito dal .

Autunno

Primavera

Petrovgrad

Prima fase
 PETROVGRADSKA LIGA:
 ŽSK 12 (35:6), Švebiše 12 (24:8), RSK Borac 10, Vojvodina 9, Obilić 7, Radnički 5, Šoferi 2, Tehničari 0 punti.

Fase finale

Belgrado

Banja Luka

I gruppo

II gruppo

III gruppo

Fase finale

Sarajevo

Spalato
 Secondo le disposizioni della JNS, la parte autunnale viene annullata.

Autunno

Primavera

Cettigne
 Lovćen	e Budućnost sono state espulse dal torneo.

Kragujevac

Niš

Skopje

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1935-1936
 Kupovi Kraljevine Jugoslavije

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1935-1936 su exyufudbal
 Prima classe 1935-1936 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
Campionato jugoslavo di calcio